De 8ste editie van de Champions League werd gewonnen door Real Madrid in een volledig Spaanse finale tegen Valencia CF.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

(1) Pools kampioen Wisła Kraków werd van Europees voetbal uitgesloten, Widzew nam de plaats in.

Derde voorronde

Eerste groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Tweede groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
Seizoen 1999-2000, UEFA.com
Resultaten Europese voetbalclubs, RSSSF.com

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1999/00